Дидино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дидино — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Дидино — посёлок в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Дидино — посёлок в составе города Первоуральск Свердловской области.